Pudao – dystrykt w Mjanmie, w stanie Kaczin
 Pudao – township w Mjanmie, w stanie Kaczin i dystrykcie Pudao